Por stoner () pode estar à procura de:

Pessoas 
 Casey Stoner
 Alyson Stoner

Música 
 Stoner doom
 Stoner rock

Desambiguação